Іполіто Іріґоєн (; *12 липня 1852, Буенос-Айрес — †3 липня 1933, Буенос-Айрес) — аргентинський політик.
 Дієго Іполіто  (порт. Diego Hypólito, [d͡ʒi.ˈeɡu iˈpɔlitu], 19 червня 1986) — бразильський гімнаст, чемпіон світу.